Франси́ско Родри́гес:
 Родригес, Франсиско (род. 1945) — венесуэльский боксёр-любитель, олимпийский чемпион.
 Родригес, Франсиско (род. 1938) — панамский государственный деятель.
 Родригес, Франсиско (род. 1993) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Родригес, Франсиско (род. 1995) — швейцарский футболист. Брат Рикардо и Роберто Родригеса.
 Родригес, Франсиско (более известный под именем Родригес Тату; 1925—1988) — бразильский футболист.
 Родригес, Франсиско Хавьер (род. 1981) — мексиканский футболист.